Яйцекладні ссавці — також відомі як Однопрохідні та Першозвірі
 Яйцекладні тварини